Koppenberg bezeichnet

Geografische Objekte
 Koppenberg (Berg) 78 m, Berg in Belgien
 Koppenberg (Burgwindheim) 398 m, Berg nordwestlich von Mittelsteinach (Burgwindheim) in Bayern
 Koppenberg (Wildenberg) 481 m, Berg südöstlich von Pürkwang in Bayern
 Koppenberg (Schorndorf) 553 m, Berg westlich von Schorndorf (Oberpfalz) in Bayern
 Koppenberg (Leonberg) 581 m, Berg nordöstlich von Zirkenreuth bei Leonberg (Oberpfalz) in Bayern
 Koppenberg (Antdorf) 671 m, Berg nördlich von Habach in Bayern

Namensträger
 Heinrich Koppenberg (1880–1960) einen deutschen Konstrukteur und Manager der Rüstungsindustrie im Dritten Reich

Siehe auch
 Koppenbergcross ein belgisches Cyclocrossrennen am Koppenberg